Osoby o tym nazwisku:
 Józef Marczak – polski oficer WP, inżynier, naukowiec
 Ludomir Marczak – polski kompozytor, działacz socjalistyczny, dziennikarz
 Marcin Marczak – polski bokser i trener
 Marek Marczak – rzymskokatolicki biskup
 Michał Marczak – polski historyk, bibliotekarz-archiwista, etnograf, pedagog i publicysta
 Michał Marczak – polski reżyser
 Mykoła Marczak – ukraiński inżynier-technolog obróbki metali, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych USRR
 Ryszard Marczak – polski lekkoatleta, olimpijczyk
 Stanisław Marczak-Oborski – polski poeta, teatrolog, dziennikarz, tłumacz
 Tadeusz Marczak – polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki i działacz polityczny
 Włodzimierz Marczak – polski pisarz i poeta pochodzenia ukraińskiego